Новожилов, Иван:
 Новожилов, Иван Васильевич (1910—1976) — Герой Советского Союза.
 Новожилов, Иван Георгиевич (род. 1937) — депутат Верховного Совета СССР IX и X созывов.
 Новожилов, Иван Ионович (1905 — до 1985) — советский военный, государственный и политический деятель, полковник.